Björn Lindblom kan syfta på:

Travtränaren och kusken Björn Lindblom (trav)
Språkforskaren Björn Lindblom (språkforskare)